Daniel Vincelette (1967-) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Mélanie Vincelette (1975-) est une éditrice et romancière canadienne.